David Carnegie ist der Name folgender Personen:

* David Carnegie (Entdecker) (1871–1900), britisch-australischer Entdecker
 David Carnegie, 11. Earl of Northesk (1901–1963), britischer Adliger, Militär und Skeletonfahrer
 David Carnegie, 14. Earl of Northesk (1954–2010), britischer Adliger und Politiker